Wittchow ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Wittchow (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler